Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Zeichentrickserie Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen, sortiert nach der Produktionsreihenfolge. Die Fernsehserie umfasst zehn Staffeln mit 172 Folgen.

Ausstrahlung 

Alle Episoden, die in den USA vor 2017 liefen, wurden auf Nickelodeon ausgestrahlt. Ab 2017 wechselte die Serie auf Nicktoons.

Staffel 0

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Filme

Special

Weblinks 
 

Cosmo und Wanda – Wenn Elfen helfen